

Codici 
 OX – codice vettore IATA di Orient Thai Airlines

Geografia 
 Monti Ox – montagne della contea di Sligo (Repubblica d'Irlanda)

Musica 
 OX – bassista del gruppo musicale finlandese Lordi

Personaggi 
 Ox – personaggio dei Saint Seiya - Next Dimension - Myth of Hades
 Dr. Ox – nome originale in francese del protagonista di Il dottor Oss di Jules Verne

Altri progetti